Les Japonais ont une grande admiration  pour la nature de leur pays, et il n'est pas étonnant qu'ils aient souvent représenté les animaux qui les entourent sur leurs timbres.

Cet article tente de recenser et surtout d'identifier et de classer les espèces de la faune japonaise qui apparaissent sur les timbres du Japon et sur ceux de quelques autres pays qui ont représenté des scènes japonaises.

Invertébrés

Poissons

Amphibiens et reptiles

Oiseaux

Mammifères

Sources
Catalogues philatéliques Michel, Scott, Stanley et Gibbon, Yvert et Tellier